

Man
 Juan van Oostenrijk
 Juan II van Oostenrijk
 Juan de Borbón (1822-1887)
 Juan de Borbón (1913-1993)
 Don Juan Tenorio, een legendarisch vrouwenversierder
 Don Juan Matus, de indiaanse sjamaan uit de boeken van Carlos Castaneda

Vernoemd naar Don Juan Tenorio

Literatuur
 Dom Juan (Molière), een toneelstuk van Molière
 Don Juan (Byron), een gedicht van Lord Byron
 Don Juan kommt aus dem Krieg, een toneelstuk van Ödön von Horváth uit 2009 (oorspronkelijk 1936)

Muziek
 Don Juan (Richard Strauss), een symfonisch gedicht van Richard Strauss
 Don Juan (Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich), single van Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich

Film
 Don Juan (1913) van Léon Boedels
 Don Juan (1926) van Alan Crosland met John Barrymore
 Don Juan (1956) van John Bery met Erno Crisa
 Don Juan (1974) van Antonio Mercero 
 Don Juan (1998) van en met Jacques Weber
 Don Juan (2013) van en met Joseph Gordon-Levitt

Overig
 Don Juan (schip)
 Don Juan (computerspel), een strategisch computerspel